Die Campeonato Brasileiro Série B 2022 war die 46. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb fand vom 9. April bis zum 6. November 2022 statt. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Sie wurde im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison stiegen die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 in die Série A 2023 auf, die Mannschaften der Plätze 17 bis 20 in die Série C 2023 ab. Außerdem qualifizierte sich der Meister für die Copa do Brasil 2023.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergaben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

|| M / CB 
 || rowspan="3" | 

 || rowspan="4" | 

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Torschützenliste

Hattrick

Vorlagengeberliste

Spieler des Monats 
Jeden Monat wird durch den Verband ein Spieler ausgezeichnet.

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Trainerwechsel 
Der erste Trainerwechsel fand nach dem ersten Spieltag beim Náutico Capibaribe statt.

Weblinks 
 Série B auf cbf.com.br

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022